The Watch bezeichnet:
 The Watch (Band),  italienische Progressive-Rock-Gruppe
 The Watch (2008), Fernsehfilm von Jim Donovan aus dem Jahr 2008
 The Watch, deutscher Titel The Watch – Nachbarn der 3. Art, Spielfilm von Akiva Schaffer aus dem Jahr 2012
 The Watch (Fernsehserie), Fantasyserie der BBC (2020)

Siehe auch
 Watch